Municipio de Montrose puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montrose (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Montrose (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Montrose (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook.
 Municipio de Montrose (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Montrose (condado de Genesee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.